Бурундай — монголо-татарский военачальник
 Боралдай — посёлок в Алматинской области Казахстана
 Боралдай — аэропорт в Алматинской области.